Het seizoen 2018-2019 is voor de Belgische voetbalploeg Cercle Brugge het eerste seizoen in de Eerste klasse A na de promotie in 2018.

Spelerskern

Uitgeleende spelers

Transfers

Transfers in het tussenseizoen (juni-augustus 2018) 
IN:
  Yoann Etienne (AS Monaco)
  Nabil Alioui (AS Monaco)
  Adrien Bongiovanni (AS Monaco)
  Franck Irie (AS Monaco)
  Kévin Appin (AS Monaco)
  Victor Alexander da Silva (Cruzeiro EC)
  Aboud Omar (Slavia Sofia)
  Andi Koshi (PSV)
  Arnaud Lusamba (OGC Nice)
  Naomichi Ueda (Kashima Antlers)

UIT:
 ,  Emmanuel Imorou (Caen B)
  Jordy Gaspar (AS Monaco)
  Tristan Muyumba (AS Monaco)
  Elderson (AS Monaco)
  Crysan (Clube Atlético Paranaense)
  Wesley Vanbelle (Lommel SK)
  Niels Coussement (KSKV Zwevezele)
  Guillaume De Schryver (KVC Westerlo)

Technische staf

Trainersstaf 
 Hoofdtrainer :  Laurent Guyot
 Assistent-trainer:  David Vignes
 Assistent-trainer :  José Jeunechamps
 Assistent-trainer :  Benoît Tavenot
 Keepertrainer :  Dany Verlinden
 Fitnesscoach:  Jeannot Akakpo

Competities

Reguliere competitie

Overzicht

Klassement

PO I: Play-off I, PO II: Play-off II, : Degradeert na dit seizoen naar eerste klasse B

Play-off II B

Overzicht

Klassement

Records

Meeste doelpunten

Zie ook
 Eerste klasse A 2018-19 (voetbal België)
 Lijst van spelers van Cercle Brugge

Bronnen

Cercle Brugge naar seizoen
Belgische voetbalclub 2018/19